Rallier peut faire référence à :

Patronyme 

 Jean-Joseph Rallier des Ourmes (1701-1771), mathématicien français ;
 Louis Anne Esprit Rallier (1749-1829), homme politique français ;
 Marc-Antoine Rallier (né en 1988), joueur français de rugby à XV.

Toponyme 

 , chenal antarctique ;
 , île antarctique.

Voir aussi